gromada Lasocin (powiat łowicki)
 gromada Lasocin (powiat opatowski)